Le  Grand Prix moto d'Allemagne 2005 est la dixième manche du championnat du monde de vitesse moto 2005. La compétition s'est déroulée du 29 au 31 juillet 2005 sur le Sachsenring. C'est la  du Grand Prix moto d'Allemagne.

Classement final MotoGP

Classement final

Classement final 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

2005
Allemagne
Sport en Allemagne en 2005